Sackmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Sackmann (* 1960), Schweizer Musikwissenschaftler, Musikschriftsteller und Organist
 Eckart Sackmann (* 1951), deutscher Comicverleger und -historiker
 Erich Sackmann (* 1934), deutscher Biophysiker
 Ernesto Sackmann (1874–1968), deutsch-argentinischer Architekt 
 Franz Sackmann (Schachkomponist) (1888–1927), deutscher Schachkomponist
 Franz Sackmann (1920–2011), deutscher Politiker (CSU)
 Fred Sackmann (1927–2008), deutscher Fernsehmoderator, Autor und Apotheker
 Horst Sackmann (1921–1993), deutscher Chemiker
 Jacobus Sackmann (1643–1718), deutscher evangelischer Theologe
 Jörg Sackmann (* 1960), deutscher Sterne- und Fernsehkoch
 Manfred-Michael Sackmann (* 1952), deutscher Fotograf
 Markus Sackmann (1961–2015), deutscher Politiker (CSU)
 Sonja A. Sackmann (* 1955), deutsche Organisationspsychologin

Siehe auch:
 Sakmann